Дастан — епічний жанр у літературі країн Близького Сходу та Середньої Азії

 Дастан — аул, Сариагаський район, Туркестанська область, Казахстан